Оркестр Романской Швейцарии () — один из ведущих симфонических оркестров Швейцарии, базирующийся в Женеве. Высокая репутация оркестра тесно связана с его основателем Эрнестом Ансерме, руководившим оркестром на протяжении почти полувека, начиная с его создания в 1918 г. Свой вклад в формирование этой репутации внесли и видные германские музыканты, работавшие в Швейцарии во время Второй мировой войны и тесно сотрудничавшие с оркестром, — прежде всего, часто дирижировавшие оркестром в эти годы Вильгельм Фуртвенглер и Карл Шурихт. Главный дирижёр оркестра (с 2017) — Джонатан Нотт.

Среди премьер оркестра — Cantata Misericordium Бенджамина Бриттена (1963).

Первый концерт оркестра в России состоялся 1 февраля 2012 г. в Большом зале Петербургской филармонии.

Главные дирижёры 
 Эрнест Ансерме (1918—1967)
 Пауль Клецки (1967—1970)
 Вольфганг Заваллиш (1972—1980)
 Хорст Штайн (1980—1985)
 Армин Йордан (1985—1997)
 Фабио Луизи (1997—2002)
 Пинхас Штейнберг (2002—2005)
 Марек Яновский (2005—2012)
 Неэме Ярви (2012—2015)
 Джонатан Нотт (2017—)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Оркестр романской Швейцарии на сайте Петербургской филармонии.

Оркестры Швейцарии
Культура Женевы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1918 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Исполнители Decca Records